Abaixo a lista de municípios do estado da Bahia por PIB per capita, com base nos levantamentos feitos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referente ao ano de 1999 (ano-base 2005). A essa época a Bahia contava com 415 municípios, pois os municípios de Barrocas e Luís Eduardo Magalhães ainda não haviam sido fundados — consequentemente não constam na tabela.

PIB per capita 1999
Bahia 1999
1999 no Brasil
Municipios pib per capita 1999